Mont-Saint-Jean je může být:

 Mont-Saint-Jean (Aisne) – francouzská obec v departementu Aisne
 Mont-Saint-Jean (Côte-d'Or) – francouzská obec v departementu Côte-d'Or
 Mont-Saint-Jean (Sarthe) – francouzská obec v departementu Sarthe
 Mont-Saint-Jean (Lucembursko) – kopec v Lucembursku